Nom de dos sobirans de Nagpur, el primer formalment regent i el segon regent i raja:
 Mudhoji I, regent 1772-1788
 Mudhoji II "Appa Sahib" 1816-1818 (regent abril a maig de 1816)